

Patronymes
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Lequien (né en 1949), écrivain, biographe, conférencier français, formateur en techniques de management et en gestion de projet ;
 Anne-Cécile Lequien (née en 1977), nageuse handisport française ;
 Colette Lequien (1920-2015), altiste française ;
 Félix Lequien (1798-1862), homme politique français ;
 Isabelle Lequien, altiste française, nièce de Colette Lequien ;
 Justin-Marie Lequien, (1796-1881), sculpteur français, prix de Rome de sculpture en 1818 ;
 Justin Lequien (1826-1882), sculpteur français et directeur d'école de dessin ;
 Alexandre-Victor Lequien (1822-1905), sculpteur français, auteur du monument funéraire de son cousin Justin Lequien (1827-1882) à Paris au cimetière du Père-Lachaise.

Voir aussi 
 Michel Le Quien

Homonymie
Homonymie de patronyme